Normand kan som auktorsförkortning betyda:

 Didier Normand
 Joseph Henri Adelson Normand
 Philippe Normand

Robotskapade auktorsförkortningar